Soto puede referirse a:

 Soto (apellido)
 Soto (arboleda)

Lugares y divisiones administrativas

Argentina 

 Villa de Soto (Argentina), municipio y localidad de la provincia de Córdoba, en el departamento Cruz del Eje.

Colombia 

 Departamento de Soto (Panamá), departamento extinto perteneciente al estado de Panamá.
 Departamento de Soto (Santander), departamento extinto perteneciente al estado de Santander.
 Provincia de Soto, provincia extinta del siglo XIX.
 Provincia de Soto (Santander), provincia del actual departamento de Santander.

España

Provincia de Ávila

 El Soto (Ávila), localidad del municipio de Piedrahíta.

Provincia de Cáceres

 El Soto (Cáceres), localidad del municipio de Eljas.

Provincia de Cádiz

 El Soto (Cádiz), localidad del municipio de Barbate.

Provincia de Cuenca

 Sotos (Cuenca), localidad del municipio de Sotorribas.

Provincia de Guadalajara

 El Soto (Guadalajara), localidad del municipio de Illana.

Provincia de Huesca

 El Soto (Huesca), localidad del municipio de El Pueyo de Araguás.

Provincia de Lugo

 Soto (Lugo), parroquia del municipio de Chantada.

Comunidad de Madrid 

 El Soto (Cubas de la Sagra), localidad del municipio de Cubas de la Sagra.
 El Soto (Móstoles), arroyo, parque natural y barrio en Móstoles.
 El Soto (Torremocha de Jarama), localidad del municipio de Torremocha de Jarama.

Navarra

 El Soto (Navarra), localidad del municipio de Marcilla.

Asturias 

 Soto (Aller), parroquia del concejo de Aller.
 Sotos (Asturias), parroquia del concejo de Ponga.
 Soto (Las Regueras), parroquia del concejo de Las Regueras.
 Soto (Laviana), parroquia del concejo de Laviana.
 Soto (Oviedo), parroquia del concejo de Oviedo.
 Soto (Ribadesella), parroquia del concejo de Ribadesella.
 Soto (Sobrescobio), parroquia del concejo de Sobrescobio.

Provincia de Salamanca

 El Soto (Salamanca), localidad el municipio de Aldeatejada.

Cantabria 

 Soto (Hermandad de Campoo de Suso), localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso.
 Soto (Villacarriedo), localidad del municipio de Villacarriedo.

Provincia de Valladolid

 El Soto (Valladolid), localidad el municipio de Aldeamayor de San Martín.

Uruguay 

 Soto (Uruguay), localidad del departamento de Paysandú.

Biogeografía 

 El bosque en galería, soto o bosque de ribera es un tipo de vegetación que sobrevive fundamentalmente por la humedad del suelo y que crece en las orillas de un río, por lo general frondosamente.
 El sotobosque es la parte de bosque o monte situada por debajo del dosel vegetal principal que forman los árboles de cierta edad. Está formado por árboles jóvenes, arbustos y hierbas.

Además 

 Sōtō, una de las tres escuelas Zen en el budismo japonés.
 Soto (alimento) o coto, es un alimento en Indonesia.

Otros
El Soto

Referencias